Un micronoyau est un noyau beaucoup plus petit que d'ordinaire, la notion de  dépendant du contexte.

Biologie 
 Chez les Ciliés, le micronoyau (ou micronucléus), à 2 n chromosomes, est responsable de la transmission de l’information génétique (au fil des générations sexuées) mais n'est pas exprimé, alors que c'est dans le macronoyau (fortement polyploïde, par exemple  chromosomes chez les paramécies) que les gènes sont actifs. 
 En biologie cellulaire, un micronoyau (ou micronucléus) est un corpuscule nucléaire formé anormalement hors du noyau lors de la division cellulaire.
 Le test des micronoyaux, ou test de numération des micronoyaux, est un test écotoxicologique ou de biomonitoring fondé sur la détection et le comptage des micronoyaux dans des cellules exposées à un agent génotoxique ou supposé tel.

Informatique 
 Un système à micro-noyaux est un système d'exploitation dont la majeure partie des services sont placés dans l'espace utilisateur , ce dernier (le micronoyau) ne conservant qu'un petit nombre de fonctions fondamentales.